Leptochilus est un nom scientifique désignant plusieurs genre biologiques différents :
 Leptochilus Cossmann, 1909 † genre éteint de mollusques ;
 Leptochilus Kaulfuss, 1824, genre de fougères de la famille des Polypodiaceae ;
 Leptochilus Loew, 1872 synonyme de Epacmus Osten-Sacken, 1887, genre d'insectes diptères de la famille des Bombyliidae ;
 Leptochilus Saussure, 1853, genre d'insectes hyménoptères de la famille des Vespidae ou des Eumenidae.

Références 
 
 

Homonymie de genre en biologie